Le Championnat de France masculin de handball de Nationale 2016-2017 est la  de ce championnat qui constitue le  du handball français.

La compétition est remportée par l'équipe réserve du Paris Saint-Germain qui est promu en Nationale 1 en compagnie de l'US Saintes, du Torcy Handball Marne-la-Vallée, du Hazebrouck HB 71, du Villeurbanne Handball Association et du Frontignan Thau Handball.

Résultats

Poule 1 

|}

Poule 2 

|}

Poule 3 

|}

Poule 4 

|}
Note : Les buts du match entre Saint-Brice-Courcelles et Lure-Villers ne sont pas comptabilisés.

Poule 5 

|}

Poule 6 

|}

Bilan de la saison

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel de la FFHB
 

2016-2017
Handball M4
Championnat M4
France M4